Один фунт — денежный знак, чей номинал составляет 1 фунт.

 Один фунт стерлингов (монета)
 Один фунт (Ирландия)